Селья:

 Селья — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Селья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество).
 Селья — река на северо-западе Испании.
 Селья — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.
 Селья — деревня в волости Тори уезда Пярнумаа, Эстония.
 Селья — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония.
 Селья — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Селья — деревня в уезде Рапламаа, Эстония.
 Селья — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.